Ранчо ел Сипрес има више значења:

 Ранчо ел Сипрес, Биби (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Сипрес, Убертино Дијаз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику